Laínz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José María Laínz Ribalaygua
 Manuel Laínz